Die zwölfte U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1970 in Manila (Philippinen) ausgetragen. Das Turnier begann am 15. April und endete am 2. Mai. Sieger wurden Birma durch einen 3:0-Sieg im Finale gegen Indonesien.

Modus 
Die 16 gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalspiele

Ergebnis 
Birma wurde zum siebenten Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1970 auf rsssf.com (englisch)

1970
Fußballveranstaltung 1970
Fußball (Philippinen)
Sportveranstaltung in Manila